Torneo Kurowashiki 2015 – torneo di pallavolo femminile
 Torneo Kurowashiki 2015 – torneo di pallavolo maschile